swobodne uznanie, uznanie administracyjne
 uznanie dziecka przez mężczyznę (zob. pochodzenie dziecka)
 kondemnacja statku
 neutralizacja państwa
 nostryfikacja dyplomu
 uznanie międzynarodowe